OGZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Civile di Vladikavkaz-Beslan (Russia)